7-я дивизия тяжёлой кавалерии () — кавалерийская дивизия Франции периода наполеоновских войн.

История дивизии 
Дивизия образована Наполеоном 24 марта 1812 года из контингента союзных саксонских, польских и вестфальских частей. Придана 4-му корпусу резервной кавалерии Великой Армии.

Вплоть до Бородинского сражения дивизия в боях не участвовала. Полк Гар-дю-Кор так и не получил кирас и потому в Бородинском сражении надел для защиты скатки плащей через плечо. В этом сражении дивизия особо отличилась при взятии д. Семеновское (это событие отражено на картине Л. Шустера и панораме Рубо) и при штурме Курганной батареи. В ходе сражения саксонская бригада из 1030 чел. потеряла свыше 600 (в том числе 287 убитыми).

Была практически полностью уничтожена в ноябре 1812 года при отступлении из России.

При реорганизации Великой Армии в феврале 1813 года воссоздана не была.

Командование дивизии

Командиры дивизии 
дивизионный генерал Жан Лорж (24 марта 1812 – 6 февраля 1813)

Начальники штаба дивизии 
 лейтенант Кастель (1812) и.о.

Подчинение и номер дивизии 
 7-я дивизия тяжёлой кавалерии 4-го корпуса резервной кавалерии Великой Армии (24 марта 1812 года).

Организация дивизии 
На 1 июля 1812 года:
1-я бригада (командир – генерал-лейтенант саксонской службы Иоганн фон Тильман)
 Саксонский Кавалергардский полк (Гар-дю-Кор) (командир – полковник Август фон Лайзер)
 Саксонский Кирасирский полк (командир – полковник Франц фон Трюцхлер)
 14-й польский кирасирский полк (командир – полковник Станислав Наленч-Малаховский)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал вестфальской службы Хельмут Лепель фон Грамбов)
 1-й вестфальский кирасирский полк (командир – полковник Георг фон Гильза)
 2-й вестфальский кирасирский полк (командир – полковник Карл фон Баштинеллер)
 Всего: 18 эскадронов, около 3300 человек, 12 орудий.

Примечания

Ссылки 
 Расписание Великой армии на начало русской кампании 1812 г. Интернет-проект «1812 год»
 7-я дивизия на сайте Руниверс

Наполеоновская армия
Дивизии Франции
Кавалерийские дивизии Франции
Дивизии XIX века
Воинские части и формирования, созданные в 1812 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1813 году